Orthoceras puede referirse a:
Un género de orquídeas: Orthoceras.
Un género extinto de moluscos: Orthoceras